Altineu Pires Miguens era um professor de navegação. Escreveu muitos livros sobre a arte de navegar e também auxiliou a marinha na elaboração de várias cartas náuticas, dentre elas a do Lago Paranoá.

Foi comandante do Navio Oceanográfico Álvaro Alberto, que na época acabara
de ser incorporado à Marinha do Brasil. Esse navio serviu na Antártida, sob
o seu competente Comando.

Professores do Brasil
Escritores do Brasil com naturalidade desconhecida
Navegadores